Zeus kan syfta på:

 Zeus – gudarnas konung och himlens härskare i grekisk mytologi
 Zeus och Roxanne – långfilm från 1997
 Zeus (djur) – släkte med fiskar
 Zeus (svampar) – svampsläkte 
 Ex Zeus– tv-spel
 Zeus (ö) – ö i Antarktis
 5731 Zeus – en asteroid

Personer
 Tom Lister, Jr. (1958–) ("Tiny 'Zeus' Lister Jr."), skådespelare och före detta professionell wrestlare